

Geografia
 Andrian – denominazione tedesca di Andriano, comune italiano della provincia autonoma di Bolzano

Persone
 Ermenegildo Andrian (1920 – ...) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Leopold Andrian (1875-1951) – scrittore e diplomatico austriaco